Fulmine – fenomeno meteorologico

Persone 
Folgóre da San Gimignano –  pseudonimo di Giacomo di Michele (1270-1332), poeta italiano comico realistico
Luciano Folgore – pseudonimo di Omero Vecchi (1888-1966), poeta parodistico

Unità militari 
185ª Divisione paracadutisti "Folgore" del Regio Esercito
Gruppo di Combattimento "Folgore" del Corpo Italiano di Liberazione
1º Reggimento arditi paracadutisti "Folgore" dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana (RSI)
Divisione meccanizzata "Folgore" dell'Esercito Italiano
Brigata paracadutisti "Folgore" dell'Esercito Italiano
 8º Reggimento genio guastatori paracadutisti "Folgore", della Brigata paracadutisti "Folgore"
 185º Reggimento artiglieria paracadutisti "Folgore", della Brigata paracadutisti "Folgore"
 186º Reggimento paracadutisti "Folgore", della Brigata paracadutisti "Folgore"
 187º Reggimento paracadutisti "Folgore", della Brigata paracadutisti "Folgore"
 185º Reggimento paracadutisti ricognizione acquisizione obiettivi "Folgore" del Comando delle forze speciali dell'Esercito.

Navi 
Folgore – nave corazzata, tipo monitore, della Regia Marina della prima guerra mondiale
Folgore – cacciatorpediniere della Regia Marina della seconda guerra mondiale
 – motocannoniera della Marina Militare
Folgore – brigantino comandato dal Corsaro Nero nei libri del ciclo "I corsari delle Antille" di Emilio Salgari

Altro 
Macchi M.C.202 "Folgore" – aereo italiano della seconda guerra mondiale
Parco Folgore – Personaggio dell'anime Zatch Bell!
Folgore Nocera – Società polisportiva e di basket con sede a Nocera Inferiore
Unione Sportiva Folgore Caratese Associazione Sportiva Dilettantistica – società di calcio con sede a Carate Brianza
Associazione Sportiva Dilettantistica Folgore Selinunte – società di calcio con sede a Castelvetrano
Società Sportiva Folgore/Falciano – società calcistica sammarinese
Folgore – nome proprio maschile italiano